Ка́ндидо Рами́рес (; родился 5 июня 1993 года в Леоне, Мексика) — мексиканский футболист, атакующий полузащитник клуба «Масатлан» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Рамирес родился в Леоне и является выпускником академии одноимённого клуба. В 2008 он выступал за резервную команду «Леона», а затем играл за команды четвёртого дивизиона — «Атлетико Сан-Франциско», «Сапатерос Гарра Леонеза» и «Юнион Леон». Он стал лучшим бомбардиром четвёртого мексиканского дивизиона, забив в 93 матчах 45 голов.

Летом 2011 Кандидо стал игроком «Сантос Лагуна». Тренер «Сантоса» Бенджамин Галиндо предоставил ему шанс проявить себя 11 декабря 2011 года в матче против «Тигреса». Это было его единственное появление в Апертуре 2011 года. Полгода спустя он помог Сантосу выиграть чемпионат приняв участие в 17 матчах. Рамирес также принимал участие в розыгрыше Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где он добрался со своей командой до финала. 4 октября 2012 года в матче против «Атласа», забил свой первый гол за клуб и помог команде победить, 2-1.

В июне 2013 года Рамирес был отдан в аренду в клуб УНАМ Пумас в обмен на Эдуардо Эрреру. 21 июля в матче против «Пуэблы» он дебютировал за новую команду.

13 ноября 2013 года Рамирес был арендован клубом «Монтеррей» с правом дальнейшего выкупа. По окончании сезона, летом 2014 года выкуп контракта был осуществлён. 2 февраля в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Нери Кардосо. 6 апреля в поединке против своего бывшего клуба «Сантос Лагуна» Кандидо забил свой первый гол за «Монтеррей».

Летом 2016 года Рамирес на правах аренды перешёл в «Атлас». 31 июля в матче против «Веракруса» он дебютировал за новую команду. 7 августа в поединке против «Монаркас Морелия» Кандидо забил свой первый гол за «Атлас».

Международная карьера 
В 2012 году был приглашен тренером молодёжной сборной Мексики, Луисом Фернандо Тене, в национальную команду для участия в международном турнире во французском Тулоне. Сборная Мексики выиграла турнир, а Кандидо стал одним из лучших игроков турнира, забив два гола. Он отличился в полуфинальном матче против сборной Голландии, а финальном матче против сборной Турции помимо забитого гола, Рамрес был признан лучшим футболистом поединка.

Рамирес дебютировал за национальную сборную Мексики 11 февраля 2016 года в товарищеском матче со сборной Сенегала, заменив во втором тайме Юргена Дамма.

В 2016 году Рамирес принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Голы за сборную Мексики (до 23)

Достижения 
Командные

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2012

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Коррекаминос»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Масатлан»